Гелі — драглеподібні дисперсні системи.
 Гель — частина назви мінералів.